Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 19 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Shiga Kōgen. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Hermann Maier, srebro wywalczył kolejny reprezentant Austrii Stephan Eberharter, a brąz zdobył Szwajcar Michael von Grünigen.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998